Flugten kan henvise til:

 Flugten (eksperimentalfilm), en dansk eksperimentalfilm fra 1942 instrueret af Albert Mertz og Jørgen Roos
 Flugten (film fra 1970), en sovjetisk spillefilm
 Flugten (film fra 1973) – dansk film fra 1973, instrueret af Hans Kristensen
 Flugten (film fra 2009) – dansk thriller fra 2009, der er instrueret af Kathrine Windfeld